Евге́ний Ива́нович Кыча́нов (22 июня 1932, Сарапул — 24 мая 2013, Санкт-Петербург) — советский и российский историк-китаевед, специалист в области тангутоведения, средневековой истории Китая и Центральной Азии, кочевым цивилизациям и национальным меньшинствам КНР. Доктор исторических наук, профессор. Главный научный сотрудник Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге.

Опубликовал свыше 300 научных трудов.

Биография 
Родился 22 июня 1932 года в Сарапуле.

В 1955 году окончил восточный факультет ЛГУ по специальности «История Китая». С 1955 по 1958 год был аспирантом Сектора Восточных рукописей ЛО ИВ АН СССР. С декабря 1958 года младший научный сотрудник ЛО ИВ АН. В 1960 году защитил кандидатскую диссертацию «Государство Си Ся (982—1227 гг.)». С 1965 года старший научный сотрудник Института востоковедения и заместитель директора по науке на общественных началах. Руководил работой созданной по инициативе дирекции ЛО ИВ АН Тангутской группы. В 1970 году защитил в качестве докторской диссертации монографию «Очерк истории тангутского государства».

С 1978 года — заведующий Сектором Дальнего Востока, с 1983 года — Сектором историографии и источниковедения Китая и Центральной Азии. В 1991 году стал штатным замдиректора СПбФ ИВ РАН, с 1997 по 2003 год — директором филиала.

В течение многих лет преподавал в ЛГУ (с 1991 года — СПбГУ), с 1986 года — профессор. Подготовил более 20 аспирантов. Участвовал в ряде международных конференций, среди них: Международный конгресс антропологических и этнографических наук (Москва, 1964), XIII Международный конгресс исторических наук (Москва, 1970), Международный симпозиум «Роль кочевых цивилизаций в Центральной Азии» (Улан-Батор, 1973), XXIX Международный конгресс востоковедов (Париж, 1973), Симпозиумы памяти Чома де Кёрёши (Матрафюред, 1976; Чопак, 1979; Вышеград, 1984), Симпозиум по изучению истории китайского права (Бельладжио, 1981), Симпозиумы по истории кочевых народов на Тайване, в Голландии и др.

Публикации посвящены памятникам письменности, истории и истории культуры тангутского государства Си Ся (982—1227). Наиболее важные работы: «Очерк истории тангутского государства» (1968), перевод сборника тангутских пословиц «Вновь собранные драгоценные парные изречения» (1974), перевод и исследование тангутского свода законов XII века «Изменённый и заново утверждённый кодекс девиза царствования Небесное процветание (1149—1169)» (1987—1989), а также тангутско-русско-англо-китайский словарь (2006), содержащий 5803 гнездовых иероглифа. Кроме того сделал значительный вклад в изучение истории Тибета и Монголии.

Почётный член венгерского Общества востоковедов им. Чома де Кёрёши, почётный профессор университета Нинся и университета Ланьчжоу, почётный член Центра по изучению Си Ся при Академии Общественных Наук КНР.

Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2005 года был награждён медалью «В память 1000-летия Казани».

Библиография 
Переводы:
 Китайская классика в тангутском переводе (Лунь юй, Мэн цзы, Сяо цзин). Факсимиле текстов. (Серия «Памятники письменности Востока», IV) / Предисловие, словарь и указатели В. С. Колоколова и Е. И. Кычанова. М.: Наука (ГРВЛ). 1966. 149, 211 с. Тираж: 700 экз.
 Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов. (Памятники письменности Востока, XXV, [1]—[2]) / Пер. с тангутского, вступительные статьи и приложения К. Б. Кепинг, В. С. Колоколова, Е. И. Кычанова и А. П. Терентьева-Катанского. Ч. 1—2. М.: Наука (ГРВЛ). 1969. Ч.1: 608 с. Ч. 2: 272 с. Тираж: 750 экз.
 Вновь собранные драгоценные парные изречения. Факсимиле ксилографа. (Памятники письменности Востока, XL) / Издание текста, пер. с тангутского, вступительная статья и комментарий Е. И. Кычанова. М.: Наука (ГРВЛ). 1974. 224 с. Тираж: 5000 экз.
 Изменённый и заново утверждённый кодекс девиза царствования Небесное процветание (1149—1169). (Памятники письменности Востока, LXXXI, 1—4) / Издание текста, пер. с тангутского, исследование и примечания Е. И. Кычанова. Кн. 1—4. М.: Наука (ГРВЛ), 1987—1989. (Кн 1: Исследование. 1988. 464 с. Тираж: 1450 экз.; Кн 2: Факсимиле, перевод и примечания (главы 1—7). 1987. 704 с. Тираж: 1450 экз.; Кн 3: Факсимиле, перевод и примечания (главы 8—12). 1989. 624 стр. ISBN 5-02-016978-1. Тираж: 1050 экз.; Кн 4: Факсимиле, перевод и примечания (главы 13—20). 1989. 464 с. ISBN 5-02-016704-5. Тираж: 1000 экз.)
 Море значений, установленных святыми. Факсимиле ксилографа. (Памятники культуры Востока: Санкт-Петербургская научная серия, IV) / Издание текста, предисловие, пер. с тангутского, комментарий и приложения Е. И. Кычанова. СПб.: Петербургское Востоковедение. 1997. 330 с.  Тираж: 500 экз.
 Запись у алтаря о примирении Конфуция. Факсимиле рукописи. (Памятники письменности Востока, CXVII) / Издание текста, пер. с тангутского, вступительная статья, комментарий и словарь Е. И. Кычанова. М.: Восточная литература РАН. 2000. 152 с. ISBN 5-02-018066-1. Тираж: 1000 экз.

Исследования:
 Государство Си Ся (982—1227). Автореф.дисс. … к.и.н. Л., ЛГУ. 1960. Тираж: 200 экз.
 Софронов М. В., Кычанов Е. И. Исследования по фонетике тангутского языка. (Предварительные результаты). М.: ИВЛ. 1963. 115 с. Тираж: 600 экз.
 Очерк истории тангутского государства. М.: Наука (ГРВЛ). 1968. 355 с. 1600 экз.
 Основы средневекового китайского права (7—13 вв.). М.: Наука (ГРВЛ). 1986. 264 с. 3400 экз.
 Словарь тангутского (Си Ся) языка. Тангутско-русско-англо-китайский словарь = Tangut Dictionary. Tangut-Russian-English-Chinese Dictionary / Сост. Е. И. Кычанов. Со-составитель С. Аракава. Киото, Филологические науки, Университет Киото. 2006. xv, [1], 780, [2] с.
 История тангутского государства. (Исторические исследования). СПб., Факультет филологии и искусств СПбГУ. 2008. 767 с. ISBN 978-5-8465-0652-7. Тираж: 800 экз.

Научно-популярные издания:
 Звучат лишь письмена. (По следам исчезнувших культур Востока). М.: Наука (ГРВЛ). 1965. 139 с. Тираж: 17 000 экз. (переиздание: Звучат лишь письмена: Очерк об исследователях тангутской цивилизации. Рыбинск, [б. и.], 2002 (Рыбинский Дом печати). 124 с. Тираж: 500 экз.)
 Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1973. 144 с. 15 000 экз. (2-е изд., испр. и доп.: Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир: Чингис-хан: личность и эпоха. Бишкек, 1991. 286 с. 20 000 экз. 2-е изд., перераб. и доп.: М.: Восточная литература РАН; Школа-Пресс, 1995. 271 с. 20 000 экз.)
 Кычанов Е. И., Савицкий Л. С. Люди и боги страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры. (Культура народов Востока). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1975. 304 с. Тираж: 10 000 экз. (2-е изд., испр. и доп.: Люди и боги страны снегов. Очерки истории Тибета и его культуры. (Мифы, эпос, религии Востока. Bibliotheca Universalia). СПб..: Петербургское Востоковедение, 2006. 432, [2] с., [14] илл. ISBN 5-85803-325-3. Тираж: 1000 экз.)
 Громковская Л. Л., Кычанов Е. И. Николай Александрович Невский. (Русские востоковеды и путешественники). М.: Наука (ГРВЛ). 1978. 216 с. 10 000 экз.
 Повествование об ойратском Галдане Бошокту-Хане. Новосибирск: Наука, 1980. 192 с. Тираж: 24 700 экз.
 Абахай. (Страны и народы). Новосибирск, Наука. 1986. 147 с. 40 000 экз.
 Император Великого Ся. (Страны и народы). Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1991. 160 с. ISBN 5-02-029403-9. Тираж: 74 000 экз.
 Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М.: Восточная литература РАН, 1997. 320 с. ISBN 5-02-017415-7. Тираж: 750 экз.
 Властители Азии. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2004. 632 с. ISBN 5-02-018328-8. Тираж: 1200 экз.
 Кычанов Е. И., Мельниченко Б. Н. История Тибета с древнейших времён до наших дней. М.: Восточная литература РАН, 2005. 352 с. ISBN 5-02-018365-2. Тираж: 1000 экз.
 История приграничных с Китаем древних и средневековых государств (от гуннов до маньчжуров). СПб.: Петербургское лингвистическое общество, 2010. 364 с. (Nomadica).

Каталоги рукописей:
 Тангутские рукописи и ксилографы. Список отождествлённых и определённых тангутских рукописей и ксилографов коллекции Института народов Азии АН СССР. Сост. З. И. Горбачёва и Е. И. Кычанов. М.: ИВЛ. 1963. 172 с. Тираж: 800 экз.
 Каталог тангутских буддийских памятников Института востоковедения Российской Академии Наук / Сост. Е. И. Кычанов. Вступительная статья Т. Нисида. Издание подготовлено С. Аракава. Киото, Университет Киото. 1999. xlix, [3], 792, [6] с.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Евгения Ивановича Кычанова на сайте ИВР РАН
 Попова И. Ф. Скончался Е. И. Кычанов
 Воспоминания: ПЕРВЫЙ РАЗ В КИТАЕ (Предисловие и публикация Натальи Стругач) на сайте журнала «Семь искусств»

Востоковеды СССР
Синологи СССР
Востоковеды России
Синологи России
Переводчики России
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Директора ИВР РАН
Лауреаты премии имени С. Ф. Ольденбурга
Тангутологи